Der Friede von Malmö bezeichnet:
Den Friede von Malmö aus dem Jahr 1512, ein Friedensschluss zwischen Lübeck und anderen Hansestädten einerseits und Dänemark andererseits.
Den Friede von Malmö aus dem Jahr 1848, ein Waffenstillstand zwischen Preußen und Dänemark.